Pegu (stad), een stad en een historische hoofdstad in Myanmar
Bago (regio), een regio van Myanmar